Бельский повят:
 Бельский повят — повят (район) в Польше, входит в Подляское воеводство.
 Бельский повят — повят (район) в Польше, входит в Силезское воеводство.